Le premier tour des élections municipales a lieu le  dans le Pas-de-Calais.

Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le  à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour. Le 22 mai, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la tenue du second tour le 28 juin, date réversible suivant l'évolution de la pandémie sur le territoire national.

Maires sortants et maires élus 
La gauche reste largement majoritaire dans le département, tout en perdant plusieurs petites villes à Annezin, Brebières, Coulogne, Dourges et Isbergues. Le Rassemblement national s'impose quant à lui à Bruay-la-Buissière et se maintient aisément à Hénin-Beaumont.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Achicourt 
 Maire sortant : Pascal Lachambre (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aire-sur-la-Lys 
 Maire sortant : Jean-Claude Dissaux (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Annezin 
 Maire sortant : Daniel Delomez (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arques 

 Maire sortante : Caroline Saudemont (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arras 

 Maire sortant : Frédéric Leturque (Divers droite)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 30 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Auchel 
 Maire sortant : Philibert Berrier (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Audruicq 
 Maire sortant : Nicole Chevalier (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Avion 
 Maire sortant : Jean-Marc Tellier (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Barlin 
 Maire sortant : Julien Dagbert (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaurains 
 Maire sortant : Pierre Ansart (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Berck 
 Maire sortant : Bruno Cousein (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Béthune 

 Maire sortant : Olivier Gacquerre (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beuvry 

 Maire sortante : Nadine Lefebvre (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Billy-Montigny 

 Maire sortant : Bruno Troni (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Blendecques 
 Maire sortant : Rachid Ben Amor (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Boulogne-sur-Mer 

 Maire sortant : Frédéric Cuvillier (PS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brebières 
 Maire sortant : Jean-Pierre Hecquet (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruay-la-Buissière 

 Maire sortant : Olivier Switaj (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

 :
 en gras sur fond coloré : le candidat arrivé en tête du sondage.
 en gras sur fond blanc : le candidat arrivé en deuxième position du sondage du premier tour

Bully-les-Mines 

 Maire sortant : François Lemaire (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Calais 

 Maire sortante : Natacha Bouchart (LR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sondages d'opinion 

 :
 en gras sur fond coloré : le candidat arrivé en tête du sondage.
 en gras sur fond blanc : le candidat arrivé en deuxième position du sondage du premier tour

Calonne-Ricouart 
 Maire sortant : Ludovic Idziak (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Carvin 

 Maire sortant : Philippe Kemel (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coulogne 
 Maire sortant : Alain Fauquet (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Courcelles-lès-Lens 
 Maire sortant : Bernard Cardon (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Courrières 
 Maire sortant : Christophe Pilch (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cucq 
 Maire sortant : Walter Kahn (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dainville 
 Maire sortant : Françoise Rossignol (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Divion 
 Maire sortant : Jacky Lemoine (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dourges 
 Maire sortant : Jeanne-Marie Dubois (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Douvrin 
 Maire sortant : Jean-Michel Dupont (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Étaples 
 Maire sortant : Philippe Fait (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fouquières-lès-Lens 
 Maire sortant : Donata Hochart (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grenay 

 Maire sortant : Christian Champiré (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Guînes 
 Maire sortant : Éric Buy (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Harnes 
 Maire sortant : Philippe Duquesnoy (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hénin-Beaumont 
 Maire sortant : Steeve Briois (RN)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hersin-Coupigny 
 Maire sortant : Jean-Marc Caramiaux (MRC)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Houdain 
 Maire sortant : Isabelle Levent-Ruckebusch (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Isbergues 
 Maire sortant : Jacques Napieraj (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Portel 
 Maire sortant : Olivier Barbarin (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire.

Leforest 
 Maire sortant : Christian Musial (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lens 
 Maire sortant : Sylvain Robert (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Libercourt 
 Maire sortant : Daniel Maciejasz (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Liévin 
 Maire sortant : Laurent Duporge (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lillers 
 Maire sortant : Pascal Barois (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Loison-sous-Lens 
 Maire sortant : Daniel Kruszka (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longuenesse 
 Maire sortant : Jean-Marie Barbier (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Loos-en-Gohelle 
 Maire sortant : Jean-François Caron (EÉLV)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marck 
 Maire sortant : Corinne Noël
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marles-les-Mines 
 Maire sortant : Marcel Coffre (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marquise 
 Maire sortant : Bernard Evrard (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mazingarbe 
 Maire sortant : Laurent Poissant (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Méricourt 
 Maire sortant : Bernard Baude (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montigny-en-Gohelle 
 Maire sortant : Marcello Della Franca (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyelles-Godault 
 Maire sortant : Jean Urbaniak (MoDem)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyelles-sous-Lens 
 Maire sortant : Alain Roger (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nœux-les-Mines 
 Maire sortant : Serge Marcellak (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Oignies 
 Maire sortant : Fabienne Dupuis (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Outreau 
 Maire sortant : Sébastien Chochois (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Oye-Plage 
 Maire sortant : Olivier Majewicz (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rouvroy 
 Maire sortante : Valérie Cuvillier (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sains-en-Gohelle 
 Maire sortant : Alain Dubreucq (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Étienne-au-Mont 
 Maire sortant : Brigitte Passebosc (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Laurent-Blangy 
 Maire sortant : Nicolas Desfachelle (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-Boulogne 
 Maire sortant : Christian Baly (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-lez-Tatinghem 
 Maire sortant : Bertrand Petit (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Omer 
 Maire sortant : François Decoster (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sallaumines 
 Maire sortant : Christian Pedowski  (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vendin-le-Vieil 
 Maire sortant : Didier Hiel (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wimereux 
 Maire sortant : Francis Ruelle (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wingles 

 Maire sortante : Maryse Loup-Rouzé (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes du Pas-de-Calais
 Politique dans le Pas-de-Calais

Liens externes 
 

Pas-de-Calais
Municipales 2020